tegenpaus Johannes VIII, (tegen)paus (844)
 paus Johannes VIII, paus (872-882)
 Johannes VIII van Antiochië, patriarch van Antiochië (1049-1057)
 Johannes VIII Xifilinus, patriarch van Constantinopel (1064-1075)
 Johannes VIII Palaiologos, keizer van Byzantium (1425-1449)